Slovo skřipec může mít více významů:
 Skřipec – mučicí nástroj
 Skřipec (optická pomůcka)
 Skřipec (plavecká pomůcka)
 Skřipec (kadeřnická pomůcka)
 Skřipec (literární anticena)